Böhrs oder Boehrs ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Herbert Böhrs (1940–2022), deutscher Musiker, Komiker, Radiomoderator und Schauspieler
 Hermann Böhrs (1905–1983), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Jessica Boehrs (* 1980), deutsche Dance-Pop-Sängerin, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin